Маликай, Блок G () - нефтяное месторождение на шельфе штата Сабах Малайзии, близ г. Кота-Кинабалу. Открыто в 2004 году. Освоение начнется 2012 году.

Скважина пройдена на шельфе с глубинами моря около 550 м. Начальные запасы нефти оцениваются в 500 млн. баррелей или 80 млн. тонн.

Оператором месторождения является компания Shell (40% капитала). Остальными 40% владеет американская нефтяная компания ConocoPhillips и 20% малайзийская компания Petronas.

Ссылки 
 Открытие Маликая

Нефтяные месторождения Малайзии
Сабах